Василий Рыкалов:
 Рыкалов, Василий Васильевич
 Рыкалов, Василий Федотович